

События 
 Интеррексы (последовательно) Квинт Сервилий Агала, Марк Фабий, Гней Манлий, Гай Фабий, Гай Сульпиций, Луций Эмилий, Квинт Сервилий, Марк Фабий Амбуст. Консулы Гай Сульпиций Петик (3-й раз) и Марк Валерий Публикола (два патриция).
 355/354 — Афинский архонт-эпоним Каллистрат.
 Хиос, Родос и Кос заключают с Афинами соглашение о независимости.
Бежавший Каллистрат возвращается в Афины и смертный приговор над ним приводится в исполнение.
 355—346 — Священная война греков и македонян против фокейцев. В битве при Неоне погибает один из лидеров Фокидского государства и предводитель Священной войны Филомел. Стратегом-автократором избирается Ономарх. Он расправляется с оппозицией.
 Амфиктиония (союз городов) объявляет священную войну фокейцам. Победы фокейцев. Спарта поддерживает Фокею.
 Разграбление дельфийской сокровищницы фокейцами.
 Филипп захватил Крениды во Фракии и переименовал город в Филиппы.
 Афинский стратег Харес по договору с сатрапом Артабазом начинает наступление в Малой Азии против сатрапа Тифраста и наносит ряд поражений Артаксерксу. Артаксеркс III, собрав крупную армию, предъявляет Афинам ультиматум с требованием отозвать Хареса и добивается заключения соглашения о признании Афинами независимости союзников. Второй Афинский морской союз прекращает своё существование. Афины отзывают Хареса со службы Артабазу.
 Речь Демосфена (384—322), «Против Лептина» об ателии (освобождении от обложения налогами).

Скончались 
 Ок. 355 — Смерть математика и астронома Эвдокса Книдского (ок.408-ок.355).
 355 — в Афинах казнён Каллистрат.

См. также

Примечания